Dreves puede referirse a los siguientes artículos:
 Dreves, apellido.
 Dreves, barrio de la ciudad de Temuco, Chile.
 Dreves, plaza de Temuco, Chile.
 Dreves, calle de Temuco, Chile.
 Carlos Dreves, dueño de las tierras donde se construyó el barrio Dreves de la ciudad de Temuco, Chile.